Лебедин:

Россия 
 Лебедин — посёлок в Суражском районе Брянской области
 Лебедин — хутор в Октябрьском районе Курской области.

Украина 
 Лебедин — город, Сумская область
 Лебедин — село, Бориспольский район, Киевская область
 Лебедин — село, Шполянский район, Черкасская область
 Лебедин — село, Коропский райой, Черниговская область

Техника 
 Лебедин — танкер построенный в Японии в 1962 году для СССР, который вначале принадлежал Черноморскому Морскому пароходству, а затем Новороссийскому морскому пароходству.